Bikuben Kollegiet kan henvise til flere kollegier under Kollegiefonden Bikuben:

 Bikuben Kollegiet Ørestad
 Bikuben Kollegiet Odense
 Bikuben Kollegiet Aalborg